Влади́мир Са́харов: Сахаров, Владимир Антонович (1851 — после 1918) — протоиерей, ректор Орловской духовной семинарии.
 Сахаров, Владимир Васильевич (1860—1904) — российский инженер, первый мэр города Далянь.
 Сахаров, Владимир Викторович (1853—1920) — русский военачальник, генерал от кавалерии.
 Сахаров, Владимир Владимирович (1902—1969) — советский генетик, специалист по экспериментальному мутагенезу и полиплоидии.
 Сахаров, Владимир Николаевич (род. 1948) — советский футболист.
 Сахаров, Владимир Севастьянович (1930—2022) — советский и российский инженер.